Сан-Луис () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Менорка. Занимает площадь 34,63 км². Население — 7204 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 2 км.

Покровителем города считается святой Луйс де лос Франсесес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento de Sant Lluis
 Alcaufar vell

Муниципалитеты Балеарских островов